U 50 bezeichnet:

 SM U 50, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg
 U 50 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 GE U50, eine Lokomotive von General Electric

U50